Bersina ist der Familienname folgender Personen:

 Swetlana Jakowlewna Bersina (1932–2012), sowjetisch-russische Afrikanistin
 Walentyna Bersina, Geburtsname von Walentyna Lutajewa (1956–2023), sowjetisch-ukrainische Handballspielerin 

Siehe auch:
 Beresina (Begriffsklärung)